Села:
 Чернятин — Вінницька область, Жмеринський район
 Чернятин — Вінницька область, Хмільницький район
 Чернятин — Івано-Франківська область, Коломийський район, Городенківська міська громада